

Mouvements politiques 

 Restauration nationale, un mouvement politique royaliste français d'Action française.
 Restauration nationale, un mouvement politique péruvien.

Presse    
 Restauration nationale, journal royaliste régional d'Action française (1928-1935) ; 
 Restauration nationale, mensuel royaliste de la Restauration nationale qui parut de 1963 à 1971 ;
 Restauration nationale, trimestriel royaliste de la Restauration nationale créé en 1998, dirigé par Hilaire de Crémiers ;

Homonymie